The Secret Six é um filme estadunidense de 1931, do gênero policial dirigido por George Hill.

Sinopse  
Uma sociedade secreta ajuda a capturar gangue de contrabandistas.

Elenco 
Wallace Beery ...  Louis 'Louie' Scorpio
Lewis Stone ...  Richard 'Newt' Newton
Johnny Mack Brown ...  Hank Rogers 
Jean Harlow ...  Anne Courtland
Marjorie Rambeau ...  Peaches
Paul Hurst ...  Nick Mizoski
Clark Gable ...  Carl Luckner

Filmes dos Estados Unidos de 1931
Filmes policiais dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por George Hill (cineasta)

Filmes sobre a Lei Seca nos Estados Unidos
Filmes da Metro-Goldwyn-Mayer
Filmes em língua inglesa
Filmes em preto e branco
Filmes policiais da década de 1930